IFA  — абревіатура латиницею, багатозначний термін.

 Internationale Funkausstellung Berlin  — 
 Institute of Financial Accountants  — 
 IFA ( — Industrie Fahrzeuge Automobile) — об'єднання автомобільної промисловості у м. Людвігсфельде (Німеччина)
 IFA () — Міжнародна фістбольна асоціаіція
 IFA — Інститут Професійної Безпеки і Здоров'я () в Санкт-Аугустін, Німеччина.

Футбольні асоціації 
 IFA — Ізраїльська футбольна асоціація
 IFA — Індійська футбольна асоціація
 IFA — Іракська футбольна асоціація
 IFA — Ірландська футбольна асоціація

Див. також 
 ІФА (значення)